Tour de Force kan henvise til

 Tour de Force (album), et album fra 1983 af det danske rockband Malurt
 Tour de Force (film fra 2010), en dansk spillefilm fra 2010